Dans la mythologie grecque, le nom Europs (en ) peut faire référence à :
 Europs, fils de l'autochtone Égialée, père de Telchis et grand-père d'Apis, qui ont tous formé un héritage des rois primitifs de Sicyon selon une légende locale ;
 Europs, fils de Phoroneus qu'Hérophane de Troezen a qualifié d'illégitime. Pausanias a conclu que le récit d'Hérophane était plausible, car autrement le royaume de Phoroneus ne serait pas passé à Argos. Le propre fils d'Europs, Hermion, est l'éponyme présumé d'Hermione, Argolide.

Références